Flat Earth Society (organisatie), een genootschap dat het idee van een platte Aarde aanhangt.
 Flat Earth Society (band), een Belgische bigband.